Гемофилия — наследственные заболевания, связанные с нарушением коагуляции (процессом свёртывания крови):

 Гемофилия 
 Гемофилия A 
 Гемофилия B 
 Гемофилия C